Versus — музичний альбом американського співака Ашера. Виданий 24 серпня 2010 року лейблом LaFace, Jive. Загальна тривалість композицій становить 31:51. Альбом відносять до напрямків R&B, денс-поп.

Список пісень

Позиція в хіт-парадах

Примітки 

Альбоми Ашера
Альбоми, спродюсовані Бенні Бланко
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback